Jevgeni Grisjin (schaatser) (1931-2005), Sovjet-Russisch schaatser
 Jevgeni Grisjin (waterpoloër) (1959), Sovjet-Russisch waterpoloër